Шишковка — топоним

Россия 
 Шишковка — микрорайон города Улан-Удэ.
 Шишковка (разг.) — алтайская краевая универсальная научная библиотека им. В.Я. Шишкова.
 Шишковка — прежнее название  села Александровка в Бузулукском районе Оренбургской области.

Украина 
 Шишковка — село, Шевченковский район, Харьковская область.
 Шишковка — село, Корюковский район, Черниговская область.
 Шишковка (Харьков) - исторический район города Харькова.